Кареев — русская фамилия.

Известные носители 
 Кареев, Андрей Андреевич (род. 1994) — российский хоккеист, вратарь.
 Кареев, Николай Иванович (1850—1931) — русский историк и социолог, педагог.

Кареева 
 Кареева, Анна Васильевна (род. 1977) — советская и российская гандболистка, заслуженный мастер спорта.

Топоним 
 Кареева — деревня в Карачевском районе Брянской области.